Taino of Taíno kan verwijzen naar:
 Taino (Italië), een plaats in de provincie Varese.
 Taíno (volk), een indianenvolk op Cuba, de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico in de Caraïbische Zee.
 Taíno (taal), de taal van het Taínovolk